Huemul kan syfta på följande:

 Huemuler, släkte i familjen hjortdjur 
 Cerro Huemul, berg i Argentina
 Cerro Huemul (Antarktis), berg i Antarktis
 Huemul Island, ö i Antarktis